Потня́к — село, центр Потняковского сельского поселения Кикнурского района Кировской области.

Расположено примерно в 10 км к юго-востоку от Кикнура, в 2 км от шоссе Кикнур — Яранск.

Ранее село называлось Крестовоздвиженское.

Население

Достопримечательности 
 Церковь Воздвижения Креста Господня
 Сельский Дом культуры (1963)
 Памятник «Воинам-землякам, павшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны 1941—1945»
 Школа-интернат
 Туристическое агентство, кафе, гостиница

Примечания 

Населённые пункты Кикнурского района